Нимания () — монотипный род деревянистых растений семейства . Единственный вид — Нимания капская ().

Название 
При первоописании растения, Карл Петер Тунберг назвал его в честь шотландского ботаника Уильяма Айтона как , но такое название оказалось младшим омонимом (согласно статье 53.3 МКБН, из-за сходства с названием печёночного мха ), поэтому это название было изменено на  в честь шведского ботаника Карла Фредрика Нюмана

Ботаническое описание 

Вечнозелёный кустарник. Листья простые, линейные, блестящие, собраны в пучки. Цветки красные. Плод — жёлтая ягода.

Хозяйственное значение и применение 
Может быть использован в качестве декоративного оранжерейного растения.

Синонимика 
Рода
 
 
Вида

Примечания

Ссылки 
 

Мелиевые
Флора Южной Африки
Монотипные роды растений
Таксоны растений, названные в честь людей